Вдовиче́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Вдовиченко Борис Несторович (1934—2004) — український радянський баскетбольний тренер. Заслужений тренер УРСР і СРСР.
 Вдовиченко Вадим Вікторович (1999-2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Вероніка Вдовиченко (* 1985) — молдовська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2008 року.
 Вдовиченко Володимир Іванович (1921–2002) — український фаготист,
 Вдовиченко Галина Костянтинівна (1959) — українська журналістка та письменниця,
 Вдовиченко Геннадій Анатолійович — головний тренер Національної паралімпійської збірної команди України з плавання.
 Вдовиченко Ірина Іванівна (1955) — фахівець з історії та культури античних держав Північного Причорномор'я,
 Вдовиченко Максим Іванович (1876—1928) — український поет, перекладач
 Вдовиченко Олександр Володимирович — підполковник СБУ, кавалер ордена «За мужність» І ступеня
 Вдовиченко Олександр Петрович (1981) — український військовик, підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вдовиченко Сергій Михайлович (1939) — український поет.
 Вдовиченко Сергій Олександрович — український військовослужбовець, заступник командира роти з озброєння 1-го МБ 72-ї ОМБр, учасник російсько-української війни.
 Степан Вдовиченко — наказний гетьман у 1668 році, кошовий отаман Війська Запорізького і польовий гетьман у 1672 році.
 Вдовиченко Юрій Анатолійович — український тренер.
 Вдовиченко Юрій Петрович — перший проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; відзначений орденом «За заслуги» І ступеня.

Див. також 
 Вдовиченков Володимир Володимирович
 Удовиченко

Примітки 

Прізвища на -енко